August Horislav Krčméry – compositore, pubblicista e pastore protestante slovacco
 Eugen Krčméry – editore slovacco, fondatore della prima libreria slovacca
 Karol Krčméry – politico e senatore slovacco
 Štefan Krčméry – poeta, critico letterario e traduttore slovacco